Тамара Сергеевна Петипа () — зоолог, гидробиолог, доктор биологических наук (1966), член-корреспондент АН УССР (1972).

Биография 
Родилась 18.09.1927 в г. Саратове в семье служащих, правнучка хореографа Мариуса Петипа.

Училась в Московском энергетическом институте (1945—1947), затем перешла в Ростовский государственный университет (биолого-почвенный факультет), который окончила в 1952 г. по специальности гидробиология. Ученица профессора Ф. Д. Мордухай-Болтовского.

В 1952—1965 гг. младший научный сотрудник Севастопольской биологической станции АН СССР. После защиты кандидатской диссертации (1965) — старший научный сотрудник Института биологии южных морей АН УССР (ИнБЮМ). В 1973—1991 гг. заведующая отделом морских экосистем ИнБЮМ, в 1991—1992 гг. главный научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем.

Доктор биологических наук (1966). Член-корреспондент АН УССР (1972).

Область научных интересов — биология морского планктона, в частности, копепод.

Сочинения 
 Питание и энергетический баланс некоторых массовых планктонных копепод Чёрного моря, относящихся к различным экологическим группировкам : диссертация … доктора биологических наук : 03.00.00 / Т. С. Петипа. — Севастополь, 1964. — 387 с. : ил.
 Трофодинамика копепод в морских планктонных сообществах : (Закономерности потребления и превращения вещества и энергии у особи) / Т. С. Петипа. — Киев : Наук. думка, 1981. — 242 с. : ил., 8 л. ил.; 22 см.
 Механизмы образования скоплений и функционирования планктона в экосистемах Индийского океана [Текст] : монография / [Т. С. Петипа, Ю. В. Артамонов, А. С. Романов и др.]; под научной редакцией Т. С. Петипа ; Российская академия наук, Институт морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского. — Севастополь : [б. и.] ; Белгород : КОНСТАНТА, 2017. — 357 с. : ил., портр., табл.; 21 см; ISBN 978-5-906952-17-2
 Экологические системы в активных динамических зонах Индийского океана / [Т. С. Петипа, В. А. Плотников, Г. А. Гольдберг и др.]; Под ред. Т. С. Петипа; АН УССР, Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. — Киев : Наук. думка, 1986. — 198,[1] с. : ил.; 27 см.

Источники 
 Биобиблиография ученых Украины. Тамара Сергеевна Петипа. — Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2007 — 20 с.
 https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000010292 
 Фото https://media.marine-research.org/items/browse?tags=Петипа+Т.+С.&sort_field=Dublin+Core,Title&sort_dir=d